Феофан Николаевич Лебедев (, Нарва, Санкт-Петербургская губерния — 1 ноября 1966, Хельсинки, Финляндия) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Сын священника. Уроженец Нарвы.

Общее образование получил в Белозерском духовном училище и Олонецкой духовной семинарии, однако курса последней не окончил.

В службу вступил 23 марта 1891 года, вольноопределяющимся 2-го разряда в 85-й пехотный Выборгский полк. В 1894 году окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище, откуда выпущен был подпрапорщиком в тот же полк. 4 января 1895 года произведен в подпоручики с переводом в 88-й пехотный Петровский полк. Произведён в поручики в 1899 году, в штабс-капитаны — в 1903 году. Участвовал в русско-японской войне, в боях под Мукденом временно командовал батальоном. В 1906 году был произведён в капитаны за боевые отличия.

7 июня 1910 года переведён в 92-й пехотный Печорский полк. Неоднократно выигрывал призы на офицерских состязательных стрельбах, был чемпионом России по стрельбе. В 1912 году участвовал в Олимпийских играх в Стокгольме в составе команды стрелков.

В Первую мировую войну вступил в рядах 92-го пехотного Печорского полка. Произведён в подполковники 16 февраля 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведён в полковники 2 июня 1916 года на основании Георгиевского статута. Командовал 2-м батальоном полка, с 18 октября 1916 года временно командовал полком. 11 июня 1917 года назначен командиром 75-го Сибирского стрелкового полка.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Северо-Западной армии, был командиром 21-го имени генерала Деникина пехотного полка.

В эмиграции в Эстонии. В 1920 году был инструктором спортивных курсов эстонской армии, затем инструктором военного училища в Тонди. В 1921 году вышел в отставку. Основал стрелковое отделение таллинского клуба «Kalev». Затем проживал в Нарве, участвовал в подготовке эстонских стрелков к Олимпийским играм 1924 года в Париже. Был членом правления Союза русских увечных воинов в Эстонии. В 1944 году переехал в Финляндию.

Умер в 1966 году. Похоронен на кладбище православной церкви в Хельсинки.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1905)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 14.11.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (6.12.1908)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (6.12.1912)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 4.01.1915)
 мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (9.01.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 3.02.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1916)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (5.02.1917)
 старшинство в чине полковника с 21.10.1914 года (ВП 9.12.1916)

Примечания

Источники 
 
 Русские общественные и культурные деятели в Эстонии. Материалы к биографическому словарю. Т. 1 (до 1940 г.). — Таллин, 2006. — С. 101.
 
 
 

Выпускники Белозерского духовного училища
Выпускники Владимирского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Северо-Западная армия
Русские эмигранты первой волны в Эстонии
Русские эмигранты первой волны в Финляндии